Carpasini – abitanti di Carpasio
Carpasini – abitanti di Montalto Carpasio